Последний 51-й розыгрыш Кубка СССР проходил с апреля 1991 года по май 1992 года. Он начался в СССР, а закончился после его распада. В связи с этим официально этот розыгрыш к своему окончанию назывался Кубком СССР-СНГ. Три украинские команды, вышедшие в 1/4 финала, то есть в весеннюю стадию турнира, на игры не явились и отказались продолжать турнир, в то время как душанбинский «Памир» на весеннюю игру с ЦСКА явился.

Обладателем этого Кубка стал московский «Спартак», обыгравший в финале ЦСКА. Часть этапов (1/16 и 1/8 финала) состояли из двух матчей.

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала 

«Арарат» отказался от участия в Кубке.

1/8 финала

1/4 финала 

Украинские команды отказались от участия в Кубке

1/2 финала

Финал 

«Спартак» (Москва) получил право на участие в Кубке кубков.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на WildStat.ru
 На сайте КЛИСФ
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1991 году